La competizione del concorso a squadre femminile di Ginnastica artistica dei Giochi della XIV Olimpiade si è svolta al Earls Court Exhibition Centre di Londra i giorni 13 e 14 agosto 1948.

Risultati
Otto atlete per squadra. Il punteggio finale era così determinato.
 I migliori sei punteggi individuali totali delle seguenti prove agli attrezzi (Trave, Volteggio, Anelli)
 Punteggio prova a squadre corpo libero
 Punteggio prova a squadre agli attrezzi.

Bibliografia

Collegamenti esterni

Concorso a squadre